Tancke ist der Familienname folgender Personen:

 Blasius Tancke (um 1520 – nach 1562), deutscher Sekretär des Hansekontors in Bergen
 Joachim Tancke (1557–1609), deutscher Mediziner, Poet, Astronom Universitätsrektor